František Procházka, češki hokejist, * 25. januar 1962, Brno, Češka, † 27. april 2012, Most, Češka.

Procházka je kariero začel v klubu HC Litvínov v češkoslovaški ligi. V nadaljevanju je igral za klube Jokerit Helsinki v finski ligi, EHC Freiburg in Sachsen Füchse v nemški ligi, HC Devils v italijanski ligi ter Chamonix HC v francoski ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1992, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, ter štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh bronastih medalj.

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 34
| 1
| 4
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 42
| 4
| 7
| 11
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 44
| 12
| 11
| 23
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 36
| 3
| 3
| 6
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 41
| 13
| 12
| 25
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 39
| 16
| 18
| 34
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 0
| 2
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 52
| 19
| 8
| 27
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 32
| 6
| 4
| 10
| -10
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 91/92
|
| 43
| 25
| 15
| 40
|
| 40
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 3
| 2
| 5
| +7
| '''18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| Nemška liga
| 92/93
|
| 37
| 13
| 17
| 30
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Alpska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Italijanska liga
| 93/94
|
| 22
| 10
| 8
| 18
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Alpska liga
| 94/95
|
| 9
| 5
| 4
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Italijanska liga
| 94/95
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chamonix HC
| Francoska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sachsen Füchse
| Nemška liga
| 95/96
|
| 37
| 12
| 12
| 24
| -16
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 97/98
|
| 51
| 9
| 3
| 12
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 570
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" | 291
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 536
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti EHC Freiburg
Hokejisti HC Devils
Hokejisti Chamonix HC
Hokejisti Sachsen Füchse